Mazères puede referirse a: 

 Mazères, comuna francesa situada en Ariège.
 Mazères, comuna francesa situada en Gironda.